

Колозомб — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Колозомб — село в гміні Міколайкі-Поморське Штумського повіту Поморського воєводства